Antônio Nascimento ist der Name folgender Personen:

* Antônio Nascimento (* 1977), brasilianischer Straßenradrennfahrer
 Antônio Nascimento (Handballtrainer), brasilianischer Handballtrainer